3 miejscowości w Polsce
 Pawłowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Pawłowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Pawłowa – osada leśna w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka

 rzeka w Polsce
 Pawłowa – struga, dopływ Wolicy

 Podobne nazwy
 Pawłowice
 Pawłow